DT3 steht für folgende Fahrzeugbaureihen:
 HHA Typ DT3, ein Doppeltriebwagen der U-Bahn Hamburg
 VAG-Baureihe DT3, ein Doppeltriebwagen der U-Bahn Nürnberg